Кнорр, редко Норр () — немецкая фамилия.

Происхождение фамилии 
В объёмных немецко-русских словарях есть слова  «хрящ, хрящевой»,  «хрящеватый»,  «шишка, шишечка»,  «шишковатый, суковатый» или в переносном значении «коренастый». В переплетении этих слов, в суковатости, узловатости, шишковатости и заключается смысл очень и очень давно появившихся сначала прозвища, а затем укоренившейся фамилии. Видимо так выглядели в давние времена предки людей, носящих сейчас эту фамилию, — узловатые, хрящеватые, шишковатые, суковатые, сильные, выносливые, крепкие, коренастые, как гномы из сказки братьев Гримм. Место появления фамилии Кнорр — нынешняя Германия. И до сих пор в Германии существует множество географических названий, связанных с этой фамилией.

Известные носители 
 Кнорр, Иван (1853—1916) — немецкий композитор и историк музыки.
 Кнорр, Георг (1851—1911) — немецкий изобретатель и предприниматель.
 Кнорр, Гуго (1834—1904) — немецкий художник.
 Кнорр, Людвиг (1859—1921) — немецкий химик-органик.
 Кнорр, Иван (1853—1916) — немецкий композитор и музыковед
 Кнорр, Йозефина фон (1827—1908) — австрийская писательница и поэтесса.
 Христиан Кнорр фон Розенрот (1636—1689) — немецкий философ.
 Кнорр, Тереза (род. 1946) — американская убийца.
 Кнорр, Томас (род. 1971) — немецкий гандболист.
 
 Кнорр, Эдвард (1840—1920) — немецкий адмирал.
 Кнорр, Эрнест Августович (1805—1879) — немецкий физик, доктор философии, профессор Дерптского университета, ординарный профессор Казанского и Киевского университета.

Норр 
 Норр, Нейтан (1905—1977) — третий президент Общества Сторожевой башни.
 Норр, Тереза (род. 1946) — американская преступница, до смерти замучившая своих двоих детей.

Другое 
 Кнорр — небольшой марсианский ударный кратер, расположенный на плато Меридиана.
 Кнорр (корабль) — тип деревянного корабля.
 Knorr — немецкая торговая марка.

См. также 
 Кнорре
 Кнорринг (значения)

Примечания